Платаньяс может означать:
 Платаньяс — малый город на острове Крит в Греции.
 Платаньяс (дим) — община (дим) в Греции.
 Платаньяс (Скиатос) — село на Скиатосе.
 Платаньяс (футбольный клуб) — футбольный клуб из периферийной единицы Ханья на острове Крит в Греции.

См. также 
 Платания